Доња Лапаштица може да се односи на:

 Доња Лапаштица (Медвеђа), насељено место у општини Медвеђа, Србија
 Доња Лапаштица (Подујево), насељено место у општини Подујево, КиМ, Србија